Casate ima više značenja:
 Casate, Mantua
 Casate, Milano